Кубок Македонії з футболу 2016–2017 — 25-й розіграш кубкового футбольного турніру в Македонії. Титул вдруге здобув Пелістер.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|16 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|17 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|24 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|31 серпня 2016

|}

1/8 фіналу 
Команда Металург (Скоп'є) (2) пройшла до наступного раунду після жеребкування.

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|21 вересня/12 жовтня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|21 вересня/19 жовтня 2016

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|23 листопада/7 грудня 2016

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|1 березня/19 квітня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт Футбольної федерації Македонії  
 Кубок Македонії на soccerway 

Кубок Північної Македонії з футболу
Македонія
Македонія